Карл Циттель Циттель, Карл (Karl Zittel; 1802—1871) — протестантский богослов и пастор, баденский политический деятель.
 Циттель, Карл Альфред (1839—1904) — немецкий геолог и палеонтолог.

Примечания